NGC 322A, de benaming voor een lensvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Phoenix
 NGC 322B, de benaming voor een lensvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Phoenix